Příjmení Šístek nosí více významných osobností:

 František Šístek (* 1977) – český historik a balkanista
 Iveta Šístková (* 1986) – česká reprezentantka v orientačním běhu
 Milan Šístek (* 1947) – český stavební inženýr a projektant
 Václav Šístek (* 1948) – český mistr bojových umění